Fernand Lataste – zoologo francese
 Marie-Jean-Joseph Lataste – religioso francese
 Jacques Lataste – schermidore francese